Grazzano Badoglio – comune del Piemonte
 Grazzano Visconti – frazione del comune di Vigolzone (Emilia-Romagna)
 Cascina Grazzano – località del comune di Ossago Lodigiano (Lombardia)